Фитоценотипы (фитоценотические типы) — группы видов растений, обладающих различной экологической стратегией в создании фитоценоза (растительного сообщества).

Система Маклиода-Пианки 

 r-отбор («капиталисты»)
 K-отбор («пролетарии»)

Система Раменского-Грайма 

Предложена в 1935 году Л. Г. Раменским, переоткрыта и расширена в 1970-е годы .
  («силовики», «львы», C-тип от  — конкурент) — конкурентно мощные растения.
  («выносливцы», «верблюды», S-тип от  — устойчивый к стрессу) — растения, выносливые к неблагоприятным условиям.
  («рудералы», «шакалы», R-тип от  — сорный) — растения, быстро реагирующие на нарушения.
 Вторичные типы: CS, CR, RS, CRS.

Система Сукачёва 
Предложена в 1928 году В. Н. Сукачёвым.
 Эдификаторы (от  — строитель) — средообразующие строители фитоценоза, определяют появление в нём других видов.
  (от  — постоянный спутник) — постоянные, но не доминирующие соучастники построения фитоценоза, слабо влияют на фитосреду.
  — переходные виды.
Система не универсальна и применима к лесным сообществам, а также к сообществам с выраженными средообразующими доминантами.

Примечания

Литература 
 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности: Учебник. М.: Логос, 2002.
 Фитоценотипы //

Ссылки 
 

Экология растений
Биоценозы